Hardcover steht für:
 ein Buch mit festem Einband, siehe Deckenband
 Hardcover (1989), US-amerikanischer Horrorfilm
 Hardcover (2008), deutsche Filmkomödie